Пен-Бальма́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-8. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31418.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 8 км к востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 887 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 558 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 381 были экономически активными, 177 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 381 активных жителей работало 358 человек (192 мужчины и 166 женщин), безработных было 23 (4 мужчины и 19 женщин). Среди 177 неактивных 88 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 39 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна